Gminy w USA:
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Craighead
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Hot Spring
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Audrain
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jackson
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie McDonald
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Randolph
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Schuyler
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Prairie (ang. Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Prairie (ang. Prairie County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Prairie (ang. Prairie County) – w stanie Montana